Кикоть — фамилия. Известные носители:

 Кикоть, Анатолий Иванович (род. 1940) — первый секретарь Киевского областного комитета КП Украины (1990—1991).
 
 Кикоть, Владимир Яковлевич (1952—2013) — российский государственный деятель, руководитель Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров.
 Кикоть, Галина Афанасьевна — актриса театра кукол, заслуженная артистка Российской Федерации.
 Кикоть, Ярослав Григорьевич (род. 1949) — советский футболист.